El término libre examen puede referirse, en esta enciclopedia:

al librepensamiento;
a la libre interpretación de la Biblia (véase interpretación de la Biblia);
a la evaluación de un alumno libre (el que no se ha matriculado directamente en la institución docente que le examina);
a la evaluación externa.